O Barangay Ginebra San Miguel é um clube profissional de basquetebol sediado em Mandaluyong, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association.

História 
Foi fundado em 1979.

Ligações externas 
Sítio oficial 

Clubes de basquetebol das Filipinas